Леше могу бити:

 Леше (Литија), насељено мјесто у општини Литија, Република Словенија
 Леше (Преваље), насељено мјесто у општини Преваље, Република Словенија
 Леше (Тржич), насељено мјесто у општини Тржич, Република Словенија